Sete (seven em inglês)
Seven (álbum dos James)
Seven (filme) (pt: Os Sete Pecados Mortais; br: Se7en - Os Sete Crimes Capitais) - filme de 1995 de David Fincher, com Brad Pitt e Morgan Freeman
Windows 7

Desambiguação